Un traquenard est une sorte de piège, d'embuscade. Mais aussi :
 Traquenard est un film américain réalisé par Nicholas Ray, sorti en 1958 ;
 Traquenard est le titre québécois du film Haute Voltige réalisé par Jon Amiel, sorti en 1999.
 Traquenard est un terme d'hippisme désignant un trot irrégulier.

Homonymie de titre